Het Esperanto-Wereldcongres, of in het Esperanto Universala Kongreso de Esperanto (UK) is een internationale Esperanto-bijeenkomst die elk jaar in een ander land wordt georganiseerd door de Esperanto-Wereldvereniging (UEA) en een lokaal comité.

Dit congres met gemiddeld 2000 Esperantisten uit dikwijls meer dan 50 landen dient aan de ene kant als vergaderingsoord voor de Wereldvereniging en ook veel andere internationale Esperanto-verenigingen, zoals de vakgroepen van artsen, juristen of filatelisten. Aan de andere kant is het een culturele bijeenkomst met zo'n 160 programmaonderdelen: cabaret, theater, zang en muziek. Een dag wordt uitgetrokken voor diverse excursies.

Er is een "congresuniversiteit" waar wetenschappers lezingen geven over de meest uiteenlopende onderwerpen. Er zijn oecumenische, katholieke en protestantse kerkdiensten, taalcursussen, examens, debatten over beleid, discriminatie, taalpolitiek enz.

Het eerste Esperanto-Wereldcongres vond plaats in Boulogne-sur-Mer, Frankrijk, in 1905. Sindsdien was er elk jaar een congres, met uitzonderingen van de wereldoorlogen. Het congres in Washington 1910 was het eerste in Noord-Amerika, in Tokio 1965 het eerste in Azië, in Brasilia 1981 in Zuid-Amerika en in Adelaide 1997 in Australië. In maart 2005 was er in de Franse stad Boulogne-sur-Mer een herdenkingsbijeenkomst naar aanleiding van 100 jaar Esperanto-congressen.

In Nederland en België waren er al meerdere Esperanto-Wereldcongressen; in 2008 vond het congres in Rotterdam plaats, waar de Esperanto-Wereldvereniging haar hoofdzetel heeft.

Lijst van voorbije en geplande congressen

Externe links 
  Officiële website
    100 jaar Esperantobijeenkomsten

Esperantobijeenkomst